B101 oder B 101 steht für:
 Bundesstraße 101

B-101 steht für:
 Blackburn B-101 (auch Beverley C Mk 1), taktisches Mittelstreckentransportflugzeug der RAF, Variante der Blackburn Beverley

Abkürzung